28-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошел с 3 по 6 сентября 1998 года в венгерском городе Сегед.

Сегед впервые принимал первенство мира. В дальнейшем здесь прошло ещё два чемпионата (2006, 2011).

На чемпионате было разыграно 26 комплектов наград. В общекомандном зачете победила сборная Венгрии, спортсмены которой завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Байдарка

Каноэ

Женщины

Байдарки

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Спорт в Венгрии в 1998 году
Чемпионаты мира в Венгрии
Сентябрь 1998 года
Международные спортивные соревнования в Сегеде